Jean Vidal peut faire référence à :
 Jean Vidal (1764-1818), homme politique français ;
 Jean Vidal (1904-2003), réalisateur français ;
 Jean Vidal, agent artistique français.

Prénoms composés :
 Jean Baptiste Émile Vidal (1825-1893), dermatologue français
 Jean-François Vidal de Lingendes (1796-1857), magistrat, administrateur colonial et homme politique français
 Jean Pierre Vidal (1952-), écrivain français
 Jean-Pierre Vidal (1977-), skieur français, champion olympique de slalom, frère de Vanessa Vidal